Der Neckarcup 2016 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. Mai 2016 in Heilbronn stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 117 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 112 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 113 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Heilbronn